Панчин — русская фамилия. Известные носители:

 Панчин, Александр Юрьевич (род. 1986) — российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер.
 Панчин, Сергей Сергеевич (род. 1953) — российский политический и государственный деятель. Глава Ульяновска (с 2015 года), глава администрации города Ульяновска (2013—2015).